Го́род-куро́рт Кислово́дск — городской округ в Ставропольском крае России.

Административный центр — город Кисловодск.

История 
Округ образован Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

25 января 2013 года решением Думы города-курорта Кисловодска № 17-413 утверждены официальные символы городского округа — герб и флаг, которые 16 апреля 2013 года были внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номерами 8277 и 8278 соответственно.

Население 

 Гендерный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали 61 604 мужчины (45,51 %) и 73 764 женщины (54,49 %).

 Урбанизация

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке «Другие»):

Состав городского округа 
В состав городского округа входят 11 населённых пунктов:

До административно-территориальной и муниципальной реформы 2004—2005 годов администрации Кисловодска подчинялся Аликоновский сельсовет. В 2006 году Аликоновский сельсовет был упразднён.

В июне 2020 года из Предгорного района в городской округ город-курорт Кисловодск были переданы посёлки Высокогорный, Левоберёзовский и Правоберёзовский.

Местное самоуправление 
 Председатели Думы
 с марта 2011 года — Сергей Финенко, до декабря 2015 глава города по должности
 Волошина Любовь Николаевна

 Главы администрации
 1991—1996 — Василий Кузьмич Товкань
 1996—2001 — Виктор Георгиевич Бекетов
 2001—2006 — Сергей Викторович Демиденко
 2006—2008 — Бирюков, Виталий Васильевич
 2009—2014 — Луценко, Наталья Борисовна
 2014—2015 — Андрей Иванович Кулик
 2015-2021 — Александр Вячеславович Курбатов, глава города по должности
 и. о. с 2021 года — Моисеев Евгений Иванович

Примечания 

Городской округ город-курорт Кисловодск